Антар Ях'я (, ; нар. 21 березня 1982, Мюлуз, Франція) — алжирський футболіст.
 Надя Антар (‎; нар. 3 березня 1990) — єгипетська борчиня вільного стилю, дворазова чемпіонка Африки.
 Рода Антар (; нар. 12 вересня 1980, Фрітаун) — ліванський футболіст.